Сульфид галлия — бинарное неорганическое соединение, соль металла галлия и сероводородной кислоты с формулой GaS, ярко-жёлтые кристаллы, реагирует с водой.

Получение 
 Непосредственно из элементов:

 Действием сероводорода на металлический галлий:

 или его оксид

Физические свойства 
Сульфид галлия образует ярко-жёлтые кристаллы кубической сингонии, пространственная группа F 3m, параметры ячейки a = 0,517 нм, Z = 1,33.
Также образует белый аморфный порошок с плотностью 3,65 г/см³.

При нагревании переходит в гексагональную сингонию, пространственная группа P 6mc, параметры ячейки a = 0,3678 нм, c = 0,6016 нм, Z = 0,667.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:

 Полностью гидролизуется водой:

 Реагирует с разбавленными кислотами:

 и концентрированными щелочами:

 При спекании с сульфидом натрия образует смешанный сульфид:

 Окисляется кислородом:

См. также 
Существуют другие сульфиды галлия:
 GaS
 GaS
 GaS
 GaS

Литература 
 
 
 
 
 

галлия
Сульфиды галлия